Siebenbürger ist der Familienname folgender Personen:
 Elsbeth Siebenbürger (geborene Tesmer; 1914–2007), deutsche Bildhauerin
 Martin Siebenbürger (eigentlich Mert Kapp; * vermutlich um 1475, † 1522), Stadtrichter und Bürgermeister von Wien
 Otto Siebenbürger (1849–1936), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Siebenbürgen
 Siebenbürger Sachsen